Inżynieryjna rozbudowa rejonu rozmieszczenia – przedsięwzięcia wykonywane przez wojska w zakresie umocnienia i przystosowania zajmowanego przez nie rejonu do skrytego rozmieszczenia i szybkiego wyjścia w ustalonym kierunku oraz do ochrony przed bronią masowego rażenia. Inżynieryjna rozbudowa rejonów rozmieszczenia obejmuje:
 urządzenie ukryć dla stanu osobowego i sprzętu bojowego, punktów (stanowisk) dowodzenia,
 rozbudowę dróg wewnętrznych oraz zaopatrywanie w wodę i maskowanie.

Wojska inżynieryjne